Specter ist der Familienname folgender Personen:
 Arlen Specter (1930–2012), US-amerikanischer Politiker, Senator aus Pennsylvania
 Michael Specter (* 1955), US-amerikanischer Journalist
 Rachel Specter (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Ronnie Specter, Maskenbildnerin

Specter ist der Künstlername von:
 Specter Berlin, Grafiker, Art Director, Regisseur und Labelbetreiber

Siehe auch:
 Spectre
 Spector